Pinto může znamenat:

 Pinto (příjmení) – portugalské příjmení
 Pinto (město) – město v Madridském autonomním společenství ve Španělsku
 Pinto (Chile) – obec v Chile
 pinto (kůň) – zbarvení koní
 Ford Pinto – automobil vyráběný v 70. letech
 Gallo pinto – středoamerický pokrm z fazolí a rýže
 Palo Pinto County – okres v Texasu
 Qormi – město na jihozápadě Malty, též známé jako Città Pinto

Podobné 

 Pinta (rozcestník)